Чемпионат городского округа Истра по футболу — ежегодный любительский футбольный турнир, который проводится среди команд городского округа Истра в летний период. Основан в 1998 году. До сезона 2017 назывался «Чемпионат Истринского района по футболу». Проводится под эгидой Федерации футбола г. о. Истра.

Команда, которая заняла последнее место в Чемпионате г. о. Истра выбывает в Первенство городского округа Истра по футболу. Команды Чемпионата и Первенства г. о. Истра ежегодно разыгрывают Кубок городского округа Истра по футболу. С сезона 2021 чемпион лиги и обладатель кубка играют в Суперкубке г. о. Истра.

Сезон 2022

Чемпионат городского округа Истра 2022 
Чемпионат городского округа Истра по футболу 2022 будет проходить в семи населенных пунктах, на семи стадионах с 30 мая по 31 октября 2022 года.

Таблица чемпионата г. о. Истра 2022:

Результаты матчей (по состоянию на 3 сентября 2022):

Первенство городского округа Истра по футболу 2022 
В сезоне 2022 Первенства г. о. Истра принимают участие 9 клубов:

 Авангард (Истра)
 ФК Бужарово (Бужарово)
 ФК Восход (Восход)
 Гранит (Истра)
 Луч (Лучинское)
 Мэйджор (Истра)
 Олимп (Павловская Слобода)
 Слива (Рождествено)
 ФК Снегири (Снегири)

Представительство команд 
Легенда карты:

Чемпионы, призёры и бомбардиры

Обладатели Кубка г. о. Истра

Обладатели Суперкубка г. о. Истра

Интересные факты 
 В 2018 году стадион Гучково и стадион Глебовец стали тренировочными базами Чемпионата мира по футболу 2018, на них тренировались сборные Бельгии и Франции соответственно. Сейчас чемпионат г. о. Истра проходит в том числе и на полях именно этих стадионов.
 В сезонах 2008, 2009, 2010 и 2011/12 ФК Истра выступала как в Высшей лиге Истринского района, так и на профессиональном уровне в ПФЛ.
 В сезонах 2019 и 2020 за ФК Дедовск (Дедовск) был заявлен известный футболист и бывший капитан сборной России Роман Широков, родившийся в Дедовске, который лишь в одном из туров лиги присутствовал на матче за клуб.

Примечания

Ссылки 

 https://ffir.ffmo.ru - Федерация футбола Истринского района Московской области
 https://ffir.ffmo.ru/tournament31996 - Чемпионат городского округа Истра по футболу 2022
 https://ffir.ffmo.ru/tournament31813 - Турнир Кубок городского округа Истра по футболу 2022
 https://www.goalstream.org/season/1047332/1105515b#/main - Федерация мини-футбола Истринского района Московской области
 https://vk.com/fmfir - Федерация мини-футбола Истринского района Московской области ВКонтакте (vk.com)
 https://mychamp.ru/championships?city=96& - Список турниров города Истра